

Cinema 
Il vendicatore (Hell's Hinges), film diretto da Charles Swickard (1916)
Il vendicatore (I Am the Law), film diretto da Alexander Hall (1938)
Il vendicatore (Brother Orchid), film diretto da Lloyd Bacon (1940)
Il vendicatore (Puss n' Booty), film diretto da Frank Tashlin (1943)
Il vendicatore (Osvetnik), cortometraggio di animazione diretto da Dusan Vukotic (1958)
Il vendicatore, film diretto da William Dieterle (1959)
Il vendicatore (The Punisher), film diretto da Mark Goldblatt (1989)
Il vendicatore (Out for a Kill), film diretto da Michael Oblowitz (2003)
Il vendicatore (The Equalizer), film diretto da Antoine Fuqua (2014)

Letteratura 
Il vendicatore (The Avenger) – romanzo di Thomas de Quincey del 1838 
Il vendicatore (My Name Is Legion) – romanzo di Robert Zelazny del 1976 
Il vendicatore (Avenger) – romanzo di William Shatner del 1997 
Il vendicatore (Avenger) – romanzo di Frederick Forsyth del 2003

Teatro 
 Il vendicatore – dramma in tre atti di Carlo Tresca del 1934

Televisione 
 Il vendicatore (The Avenger) – episodio della quarta stagione di Walker Texas Ranger
 Il vendicatore (The Avenger) – episodio della quarta stagione di Starsky & Hutch